Jack Sock e Jackson Withrow erano i detentori del titolo, ma Sock si è ritirato per infortunio. Withrow ha fatto coppia con Nick Kyrgios, ma i due hanno perso nei quarti di finale contro Radu Albot e Yoshihito Nishioka.

In finale Bob e Mike Bryan hanno sconfitto Ken e Neal Skupski con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (finale)

 Robert Lindstedt /  Tim Pütz (quarti di finale)
 Santiago González /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Wildcard 

  Roberto Maytín /  Nathan Pasha (primo turno)

 Ramkumar Ramanathan /  Tim Smyczek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2019